Mi puede referirse a:

 mi, determinante posesivo o pronombre posesivo;
 mí, pronombre personal;
 Mi, la tercera nota de la escala musical en solfeo;
 Mi (Μ, μ), duodécima letra del alfabeto griego;
 símbolo de la milla;
 MI, siglas referentes a "mensajería instantánea";
 Míchigan, estado de los Estados Unidos de América, cuyo código postal es MI;
 Mi (banda), un grupo pop/rock japonés;
 MI Marcador internacional, programa de culto de radio marca.
.

Siglas